

Geografia
Arenal, indicato anche come Arenal del Sur – comune della Colombia nel Dipartimento di Bolívar
Arenal o Nuevo Arenal – distretto della Costa Rica nel cantone di Tilarán
Arenal– comune dell'Honduras nel Dipartimento di Yoro
Arenal – lago artificiale della Costa Rica
Arenal – vulcano della Costa Rica

Persone
Concepción Arenal – poetessa spagnola
Jacqueline Arenal – attrice cubana